Sulcavis es un género monotípico extinto de aves del grupo Enantiornithes que vivió en lo que ahora es China durante el Cretácico temprano. Sus restos fósiles aparecieron en la biota de Jehol, en la Formación de Yixian.

Etimología 
El nombre del género "Sulcavis" proviene del latín "sulcus" (ranura, surco) y "avis" (ave), en referencia a las acanaladuras de sus dientes, que le hacen único. El nombre de la única especie conocida "S. geeorum" es un reconocimiento a la familia Gee (de La Cañada, EE.UU.), por "su generosa contribución al estudio de las aves mesozoicas".

Descripción 
Se diferencia de otros Enantiornithes por sus dientes, que están agrandados y presentan ranuras en su superficie lingual.

Filogenia 
Sulcavis es un Enantiornithes más derivado que Longipteryx, junto con Iberomesornis, Otogornis y el clado Avisauridae. El género más cercano es Shenqiornis. El siguiente cladograma sigue el análisis filogenético de O’Connor et al., 2013.

Referencias 

Aves del Cretácico
Enantiornithes
Géneros de aves
Aves extintas de Asia